Ятрофа () — род семейства . Состоит примерно из 190 видов суккулентов, кустарников и деревьев.

Название происходит от  и .

Естественным ареалом ятрофы является Центральная Америка, но сегодня произрастает во многих тропических и субтропических районах, в том числе в Индии, Африке и в Северной Америке. Из Карибского бассейна ятрофа распространилась в качестве ценного растения для живых изгородей в Африке и Азии португальскими торговцами.

Как и многие другие представители молочайных, ятрофа содержит соединения, которые являются весьма токсичными.

Ятрофа устойчива к засухе и вредителям, при этом её семена содержат до 40 % масла. Переработанное масло семян ятрофы может использоваться в качестве топлива в обычных дизельных двигателях, в то время как остатки могут быть обработаны в биомассу. Растение стало широко известным после того, как Голдман Сакс указал на ятрофу как на один из лучших кандидатов для будущего производства биодизеля. Многие страны, в том числе Индия и Китай, начали широкомасштабные посадки ятрофы (900 000 гектаров на 2008 год с планами посадки на 12,8 миллиона гектаров на 2015 год). Однако некоторые современные исследования показывают, что ятрофа не оправдывает ожиданий как источник энергии.

Виды

Примечания

Ссылки 
 Комнатные растения — Ятрофа подагрическая

Молочайные
Флора Центральной Америки